Юниорская (до 18 лет) сборная команда Белоруссии по хоккею с шайбой — команда, составленная из игроков возрастом не более 18 лет, представляющая Белоруссию в международных матчах и турнирах. Лучший результат на чемпионатах мира — 5 место в 2002 году. В 2010 году команда будет выступать в высшем дивизионе розыгрыша чемпионата мира.

Выступления на чемпионатах Европы и мира 

Примечание. До 1998 года турнир для юниорских команд имел статус чемпионата Европы, а после того как в 1999 году к нему присоединились команды из Северной Америки стал называться чемпионатом мира.

См. также 
 Федерация хоккея Республики Беларусь
 Сборная Белоруссии по хоккею с шайбой
 Молодёжная сборная Белоруссии по хоккею с шайбой
 Открытый чемпионат Белоруссии по хоккею с шайбой

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии
 Статистика юниорской сборной Белоруссии на сайте «Хоккейные архивы»
 Статистика юниорской сборной Белоруссии на сайте «Мир хоккея Беларуси»

U-18